Хатояма (鳩山, はとやま, букв.: голубина гора)  — японське прізвище і топонім.

Відомі носії
 Хатояма Ітіро — політик.
 Хатояма Кадзуо — політик.
 Хатояма Юкіо (1947) — прем'єр-міністр Японії (з 16 вересня 2009 до 2 червня 2010)

Топоніми 
 Хатояма (Сайтама)
 Хатояма (Тіба)